Lainé ist der Familienname folgender Personen:

 André Lainé (* 1948), stellvertretender Geschäftsführer bei Renault F1
 Célestin Lainé (1908–1983), bretonischer Nationalist
 François Bloch-Lainé (1912–2002), französischer Politiker
 Joseph Henri Joachim Lainé (1768–1835), französischer Staatsmann
 Pascal Lainé (* 1942), französischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Lainé (Guinea), eine Unterpräfektur in Guinea
 Lenné